Монблан може да се отнася за:
 Монблан (връх)
 Монблан (масив)
 Монблан (тунел)
 Монблан (Тарагона)
 Монблан (лунен връх)
 Монблан (астероид)
 Монблан (кораб)